Miejscowości w USA:
 Mountville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Mountville – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Laurens